Серге́й Щелкуно́в:* Щелкунов, Сергей Александрович (1897—1992) — американский математик и теоретик электромагнетизма русского происхождения.
 Щелкунов, Сергей Николаевич (род. 1951) — советский и российский биолог, вирусолог, действительный член РАЕН.